Тундорф:

 Тундорф (Нижняя Франкония) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Тундорф (Тургау) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.